A Segunda Divisão do Campeonato Goiano de Futebol de 1969, será disputado por quatro agremiações, sendo que o Campeão terá acesso a Primeira Divisão em 1970.

Participantes
 Goiás, (Itumbiara)
 Rio Verde, (Rio Verde)
 Santa Helena, (Santa Helena)
 São Luís, (São Luís de Montes Belos)

Premiação

Ligações externas
 

1969
Futebol de 1969 no Brasil